Villa Remedios ist der Name folgender Orte:

 Villa Remedios (Ingavi) in der Provinz Ingavi, Bolivien
 Villa Remedios (Sud Yungas) in der Provinz Sud Yungas, Bolivien